Каркабосо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 20,3 км². Население — 1118 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Покровителем города считается Сантос Фаустино и Ховита.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Carcaboso.com, web no oficial
 Web del colegio de Carcaboso

Муниципалитеты Касереса